Bandita může být:

 lupič, loupežník, lapka, zloděj; ten, kdo olupuje
 gangster; člen gangu

 film
 Ademai, počestný bandita – francouzská komedie
 Anděl a bandita – americký romantický western
 Bandita (film) – americký western
 Modrooký bandita – italský krimifilm
 Polda a bandita – americká komedie
 Banditi (film) – americký film z roku 2001

 ostatní
 Bandité (opereta) (Les Brigands) – opereta Jacquese Offenbacha z roku 1869
 Banditi di Praga – album české skupiny Kabát

Externí odkazy